Harmothoe haliaeti är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1876. Harmothoe haliaeti ingår i släktet Harmothoe och familjen Polynoidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
haliaeti